Il doppio del torneo di tennis Challenger Lugano 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Emilio Benfele Álvarez e Giorgio Galimberti che hanno battuto in finale Christian Kordasz e Kim Tiilikainen 4-6, 7-65, 6-2.

Teste di serie 

 Massimo Bertolini /  Cristian Brandi (quarti di finale)
 Diego del Río /  Paul Rosner (quarti di finale)

 Emilio Benfele Álvarez /  Giorgio Galimberti (Campioni)
 Juan Giner /  Petr Kovačka (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger Lugano 2002